Ehrenfeld kan syfta på:

 Ehrenfeld (stadsdelsområde) – ett stadsdelsområde i Köln
 Ehrenfeld (stadsdel) – en stadsdel i Köln
 Ehrenfeld – en tidigare stad, se Ehrenfeld (stadsdelsområde)
 Ehrenfeld, Pennsylvania – en kommun (borough) i Cambria County